De Ferrari peut désigner :

Patronyme 
Les De Ferrari sont une famille d'aristocrates génois, dont :
Raffaele Agostino De Ferrari (1732-1801),  doge de Gênes (1787-1789)
Raffaele De Ferrari, financier italien (1803-1876)
Maria Brignole Sale De Ferrari, philanthrope italienne (1811-1888)

Les De Ferrari sont une famille (homonyme de la précédente) de peintres génois, dont :
Giovanni Andrea de Ferrari (1598 - 1669)
Orazio de Ferrari (1606 - 1657)
Gregorio de Ferrari (~1647 - 1726)

Autres 
 De Ferrari, une station du métro de Gênes.

Peintre italien du XVIIe siècle
Famille d'artistes italiens
Homonymie de patronyme
Patronyme italien